Holloway může označovat:

 Holloway (Londýn) – část severního londýnského obvodu Islington
 Holloway Prison, vězení v Holloway
 Holloway Road (stanice metra v Londýně) – stanice londýnského metra

příjmení
 Ian Holloway (* 1963) – britský fotbalový manažer, trenér a bývalý hráč
 James L. Holloway III. (* 1922) – americký letec a admirál
 Josh Holloway (* 1969) – americký herec
 Red Holloway (1927–2012) – americký saxofonista
 Stanley Holloway (1890–1982) – britský zpěvák, herec a konferenciér

Anglická příjmení